Суперліга Данії сезону 2003–2004 — 14-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став Копенгаген.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ольборг взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як фіналіст Кубка Данії 2003—2004.
2. З клубу Академіск БК було знято 9 очок після використання підроблених документів на кенійського легіонера Алі Акіда.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 
 Суперліга Данії на rsssf  

2003-2004
Данія
Данія
2003 у Данії
2004 у Данії